Dserschynske (ukrainisch ; russische Entsprechung /Dserschinskoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Nowoasowsk, siehe Dserschynske (Nowoasowsk) (2016 offiziell in Asow umbenannt)
 Siedlung in der Oblast Luhansk, Stadtkreis von Luhansk, siehe Dserschynske (Luhansk) (2016 offiziell in Sraskowe umbenannt)

 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Luhansk, Rajon Milowe, siehe Beresowe (Starobilsk, Milowe)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka, siehe Jermischkowe
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk, siehe Prydniprjanske
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Luhowe (Sumy)
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, Stadtgemeinde Lyman, siehe Myrne (Kramatorsk, Lyman)

Siehe auch:
 Dserschynsk
 Dserschinskoje

uk:Дзержинське